Plaza Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Plaza Theatre (Texas), ID-Nr. 87000902
 Plaza Theatre (West Virginia), ID-Nr. 85003408